Суини Тодд — вымышленный парикмахер-убийца.

 «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» — чёрно-белый фильм 1936 года производства Великобритании, режиссёр Джордж Кинг.
 «Суини Тодд» — балет, поставленный в 1959 году.
 «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» — мюзикл 1979 года.
 «Суини Тодд» — телевизионный фильм 1997 года, производства Ирландии—США, режиссёр Джон Шлезингер.
 «Суини Тодд» — телефильм 2006 года, производства Великобритании.
 «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» — фильм 2007 года, производства Великобритания—США, режиссёр Тим Бёртон.
 «Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street: The Motion Picture Soundtrack» — саундтрек к картине 2007 г.
 «TODD» — рок-мюзикл группы «Король и Шут».

См. также 
 Sweeney Todd — канадская глэм-рок группа.